Aranhoet (en francès Aragnouet) és un municipi francès, situat al departament dels Alts Pirineus i a la regió d'Occitània. Forma part del Parc nacional dels Pirineus

Demografia

Administració

Referències 

Municipis dels Alts Pirineus